{{Infobox animanga personaje habilidades
|tipotecnicas =  
|listatecnicas = Honō no Ya (flecha de fuego)Akai Inazuma (rayos rojos)
|tipoextra1 = 
|listaextra1 = 
|tipoextra2 = 
|listaextra2 = 
}}

 (Lucy en el doblaje para Hispanoamérica, y Lucy González en el doblaje para España), es un personaje ficticio del manga y anime Magic Knight Rayearth, y la protagonista de éste.

Hikaru es una niña de Tokio, protagoniza una historia donde es transportada con otras dos chicas: Fū y Umi, a un mundo mágico al que deben salvar. Es la más baja de las tres.

Las chicas se hacen grandes amigas y pasan innumerables aventuras. El nombre de Hikaru significa "Luz del Santuario del León" (Shidō Hikaru)

Vida de Hikaru en Tokio 
Hikaru es una estudiante de 8º grado, tiene 14 años y es una adolescente de estatura corta, sumamente alegre y vivaz, a quien todo le maravilla, es valiente, impulsiva e idealista, pero a la vez sumamente sensible, en la segunda temporada de la serie aparece un poco más sombría y un poco depresiva. Su pelo es ondulado de color rojo al igual que sus ojos aunque su aspecto en la vida real sería la de una chica pelo castaño con ojos verdes y de tez clara, es probablemente la más bonita de las guerreras por eso su protagonismo. Es del signo de Leo y tiene la voz más dulce, especialmente en el doblaje mexicano.

Vive en Tokio, donde mantiene un dōjō de kendo junto con sus tres hermanos mayores:, Satoru, Masaru y Kakeru (Saturno, Masiel y Cameo en la versión hispanoamericana), práctica el kendo desde muy joven y forma parte del club en la escuela, cuando no está en clases, pasa la mayor parte del tiempo en el dōjō, ya sea entrenando o ayudando a su mantenimiento, su poco tiempo libre lo dedica a jugar con su perro Hikari, no ve la televisión.

Hikaru en Céfiro, primera temporada 
Hikaru es quien propicia que las tres protagonistas principales de la serie se conozcan antes de ser transportadas a Cephiro, una vez allí conocen a Guru-Clef, Hikaru es la única que recibe instrucción sobre uso de la magia directamente de Guru-Clef, y es quien primero la utiliza cuando son perseguidas por Alcíone a quien logra derrotar en su primer encuentro.

Cuando Guru-Clef les explica la razón de su aparición en Cephiro Hikaru acepta inmediatamente la misión de convertirse en guerreras mágicas y rescatar a la princesa Emeraude y con ello, al mundo de Cephiro sin medir las consecuencias, cosa que en el futuro le traerá amargas experiencias.

A lo largo de la serie demuestra sus dotes de liderazgo, convirtiéndose prácticamente en la cabeza del grupo gracias a su valentía, coraje, fuerza y determinación.Las aventuras se suceden una tras otra, y Hikaru es quién con más frecuencia rescata a sus amigas y salva la situación, haciendo amigos y combatiendo enemigos en el proceso.

Hikaru es la última en despertar a su genio, Rayearth, quien duerme en el templo de fuego en las entrañas de un volcán, recién cuando entró Lucy al templo aparece el mismísimo Zagato quien demuestra ser un enemigo muy superior, pues en un instante despoja de toda su magia y armaduras a Umi y Fū, que esperaban afuera del templo, afortunadamente aún los grandes poderes de Zagato son insuficientes ante un genio por lo cual huye y permite que las chicas obtengan una nueva armadura y espadas desarrolladas.

Desenlace 
Finalmente Hikaru, Umi y Fū se dirigen al Castillo donde tienen cautiva a la Princesa Emeraude con el fin de rescatarla, es cuando se vuelven a encontrar a Zagato, esta vez con su propio genio, la lucha no se hace esperar, sin embargo el genio de Zagato resulta ser formidable y tiene a las guerreras al borde de la derrota cuando Hikaru las convoca a unir su poder en un rayo que termina con la vida de su enemigo.

Al entrar al Castillo donde se encuentra la Princesa Emeraude se encuentran con un genio más, resulta ser el de la Princesa misma, quien ahora cegada por la muerte de su amado Zagato, busca venganza contra las Guerreras Mágicas, Hikaru y las demás entienden todo ahora, Emeraude las convocó para salvar al mundo, no a ella, y para salvarlo deben acabar con su vida, en medio del dolor que la impresión les causa, Hikaru decide poner fin al asunto y matar a la Princesa, después de lo cual vuelven a su mundo.

Segunda temporada 
En la segunda temporada el papel de Hikaru se hace aún más importante, es la única que sueña la destrucción de Céfiro a manos de Debonair y también con su sentimiento reprimido de arrepentimiento y dolor da origen sin proponérselo a una sombra suya en el mundo de Céfiro de nombre Nova. El sueño le preocupa tanto que decide citar a Umi y Fū en la Torre de Tokio para hablar al respecto, una vez ahí vuelven a ser transportadas a Céfiro inexplicablemente, pues no existe un pilar en ese momento.

Lucy conoce en ese momento a Lantis, el hermano de Zagato quien la ayudará a lo largo de la serie y de quien terminará enamorada.

Hikaru vs. Autozam 
Cada una de las 3 chicas combate sin proponérselo con los representantes de cada uno de los 3 planetas invasores, Hikaru conoce y pelea con Eagle vision de autozam, quien le explica que desea adueñarse del sistema del pilar para ofrecer a su mundo otra fuente de energía ya que la actual se está agotando, en una acción sin precedentes, ambos rivales entran simultáneamente a la cámara del pilar a pesar de estar protegida por magia, lo cual demuestra que ambas son candidatas al pilar, conociendo las razones de Eagle vision de autozam, y con la bondad que la caracteriza, Hikaru hace un pacto con  Águila para ayudar a ella y su mundo Autozam a sobrevivir si ella es elegida pilar.

El lado oscuro de Hikaru 
Después de la fuga de la prisionera Eagle vision de autozam, la preocupación de Hikaru se centra en la extraña joven tan parecida a ella y que al parecer la ama enfermizamente al grado de querer matar a todos los amigos de Hikaru e incluso dañarla a ella misma con tal de que sea solo suya, esta joven se llama Nova (Luz en Hispanoamérica).

Los constantes enfrentamientos con Nova comienzan a mostrar su naturaleza, es criatura nacida en Cephiro, también parece compartir mucho con Hikaru, sentimientos, gustos, apariencia, incluso tiene su propio genio (mashin) llamado "Lopetego" (llamado "Legaria" en japonés) que logra derrotar en alguna ocasión a Hikaru y Rayearth.

Hikaru comienza a darse cuenta de que Nova misma no es otra cosa que sus propios miedos, sus desdichas y sus inseguridades materializadas en el mundo mágico de Cephiro donde los pensamientos lo definen todo, debe vencerla pero no puede matarla, pues si permite su muerte una parte de ella misma se perdería para siempre.

Hikaru vs. Nova 
Finalmente la lucha decisiva se presenta, Hikaru, Umi Ryūzaki y Fū Hōōji combaten en sus genios Rayearth, Selece y Windam a Nova y Lopetego auxiliadas por Eagle vision de autozam, arrastradas a una dimensión creada por Nova donde sus poderes son mayores, durante el combate Eagle vision de autozam muere valerosamente, entonces las tres chicas unen sus poderes en un solo gran genio y derrotan a Nova destruyendo su genio Lopetego en el momento en que ésta es traicionada por Debonair.

Después de su derrota, Hikaru se acerca con Nova quien aún quiere combatir, a pesar de los ataques Hikaru, con tranquilidad y llena de determinación, avanza hacia Nova quien retrocede hasta quedar acorralada, en el momento que Nova espera el golpe final, Hikaru, en una gran muestra de cariño habla con ella mostrándole cuánto han cambiado sus sentimientos y su percepción de sí misma, demostrándole que está dispuesta a aceptarla en su corazón, Nova, enternecida y contenta se lanza sobre Hikaru en un abrazo que une sus almas en un solo cuerpo para siempre.

Hikaru y el Pilar, desenlace 

Queda sólo un enemigo, la malvada Debonair, la batalla resulta dura, pero las heroínas logran vencerla gracias al pueblo de Céfiro que con una actitud mental positiva en un mundo donde los pensamientos lo definen todo, inclinan la balanza a favor, y para dar el golpe final aparece el símbolo del pilar en la forma de espada con el que las guerreras exterminan a Debonair.
Queda así definido que es Hikaru el nuevo pilar de Céfiro, al darse cuenta de esto Hikaru levanta la espada, símbolo del pilar y declara abolido el sistema del pilar para siempre. ahora la salud y bienestar del mundo Céfiro no recaerá en una persona, sino en todos sus habitantes.

Antes de encontrarse con sus amigos de Céfiro, Hikaru pregunta a Rayearth quién las convocó nuevamente a Céfiro, a lo cual Rayearth responde que fueron ellas mismas, había sido su propio deseo el que las había llevado a Céfiro una vez más y ahora las llevaría a casa.
A instantes de volver, Hikaru le confiesa su amor a Lantis, en el último momento, escucha que su amor es correspondido.

La Prueba del Pilar: La Guerrera Mágica Hikaru Shidō vs. Eagle Vision de Autozam 
Este fue un momento que sólo ocurrió en el manga: Al no existir Nova ni Debonair en la historia original, la historia da un giro de 180º en cuanto al final: Para empezar, Mokona revela ser la creadora de Cephiro: Todo en ese mundo mágico es su creación. Al llegar el momento de elegir a un nuevo pilar, Mokona elige a dos personas con una gran fuerza de corazón, y los elegidos son Hikaru y Eagle (quién en el manga y el anime original es hombre y no mujer cómo se nos hizo creer en la versión latinoamericana).

Mokona abre su boca de forma gigantesca y se "traga" a Hikaru y a Eagle donde tienen cómo escenario la ciudad de Tokio, pero paralizada: Nada se mueve. Mokona explica que Hikaru y Eagle deben enfrentarse en un duelo y el vencedor será el nuevo pilar. Al final, Hikaru se convierte en el pilar de Cephiro pero Eagle desaparecerá. Pero Hikaru dice que volverán juntos los dos, arriesgando su vida; cuando todo parece perdido y Hikaru está a punto de desaparecer aparecen Umi y Fū y la ayudan. Luego sus genios se fusionan formando el "Rayearth Combinado" y salvan a Eagle.

Cómo nuevo pilar, Hikaru anula el Sistema del Pilar diciendo que "Céfiro le pertenece a su gente". Mokona le dice a las Guerreras que ella viajará con los Genios a otra dimensión y que les dejaré en sus manos a Céfiro.

Al final, las chicas pueden regresar a Céfiro cuando ellas quieran. En una de sus visitas, Guru-Clef aclara que fue Mokona quién convocó a las chicas después de la muerte de la Princesa Emeraude. Al final, Hikaru le pide al lector del manga (en la última página), que escriba un nombre para ponerle al nuevo Cephiro.

Hikaru en Angelic Layer 
Hikaru aparece en el manga de Angelic Layer de forma indirecta (aparece de espaldas). Misaki Suzuhara, la protagonista, al crear a su angel decide ponerle Hikaru por Hikaru Shidou de Rayearth, su manga favorito. Misaki agrega que se identifica con ella por ser bajita pero fuerte como ella.

Relaciones 
Hikaru es una chica un poco tímida, sus labores en el dōjō, y la relación con sus tres hermanos (los únicos hombres con quienes normalmente se relaciona) le dificultan desarrollarse socialmente y se ve a sí misma como "una niña tan simple", sin embargo en Cephiro se desenvuelve bien y hace muchos amigos.

Umi y Fū: En el poco tiempo de conocerlas se convierten en las mejores amigas, incluso al volver a Tokio llevan una estrecha relación, Hikaru las quiere por sobre todas las cosas y en más de una ocasión arriesga su propia vida por ellas.

Eagle: Aunque sabe que es su enemigo, Lucy se toma la molestia de conocer a su adversario y sus razones para invadir Cephiro a fin no repetir el error que cometió con Zagato.

Encuentra que Eagle es un comandante decidido, astuto e implacable, pero también muy noble y sacrificado, capaz de dar su vida por los suyos y su amado mundo, nace entre ambos una fuerte amistad basada en el respeto y la admiración. 

En el manga Hikaru se va atrapada entre un "triángulo amoroso" compusto por ella, Eagle y Lantis. Al final del manga, en una de sus visitas a Céfiro, Lantis le pregunta a Hikaru con quién se casaría ella y ella responde "¡Lantis… y Eagle!" pero después le aclara que ella ama a todos sus amigos por igual, aunque no está muy claro a quién de los dos ama realmente en el manga original.

Lantis: Al inicio de la 2ª temporada Hikaru conoce a Lantis, quien le causa una enorme impresión a causa de su parecido con Zagato a quien dio muerte, inicialmente Lantis odia secretamente a Hikaru por haber matado a su hermano y Hikaru se siente culpable por ello, sin embargo con el Tiempo Hikaru termina enamorándose de él, mientras Lantis encuentra que Hikaru es una chica tan fuerte y valiente como dulce y sensible.

Nova: Al tratarse de su parte "oscura" materializada, Nova cuenta con muchas cualidades diametralmente opuestas y que simbolizan lo que Hikaru desprecia o no tiene de sí misma, le tiene un gran temor a la inflexibilidad de Nova, además de envidiar su excentricidad y facilidad de demostrar sus sentimientos, por su parte Nova ama celosamente a Hikaru pues quiere toda su atención sólo para sí, lo único que desea es ser aceptada aun cuando su actitud siembra lo contrario, odia la nobleza de Hikaru y desprecia su bondad y sentido de justicia.
Al final se aceptan mutuamente y se complementan.

Mokona: De las 3 chicas es quien mejor se lleva con Mokona, siempre la lleva cargada y la cuida como si fuera su propia mascota, platica con ella y la entiende mejor que nadie, excepto tal vez Gurú-Clef.

Personajes de Magic Knight Rayearth